Pick:
 Pick-up
 Dacia Pick-Up
 David "Pick" Withers (n. 1948, Leicester), primul baterist al trupei rock Dire Straits

 Nume de familie
 Lupu Pick (de)

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești